Десятоглав, Библия Матвея Десятого, Супрасльский Сборник (бел. Дзесятаглаў, Біблія Мацвея Дзясятага, Супраслеўскі зборнік) — рукопись Библии, вышедшая в 1507 году в Супрасльском монастыре из-под руки М. И. Десятого.

Состав 
Состоит из 545 листов формата 30,7×19,5 см. На каждой странице по 35 строк текста.

Включает большую часть Ветхого Завета, весь Новый Завет, Месяцеслов и сведения об авторе «О написавшем книги сии».

История создания 
В Великом Княжестве Литовском идея составить посланный сборник Библии на славянском языке возникла у великого князя Александра II. Для этого в Вильно был приглашён опытный переписчик из Торопца Матвей. Работа над рукописью продолжалась в 1502—1507 годах и была закончена уже в Супрасле, где она и была оставлена.

Судьба рукописи 
В середине XIX века попала в библиотеку епископа Павла (Доброхотова), а оттуда — в руки академика В. И. Срезневского. В 1910 году вместе с собранием книг Срезневского попала в Библиотеку Петербургской Академии наук.

Литература 
 Алексеев А. А., Лихачева О. П. Супрасльский сборник 1507 г. // Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги БАН СССР. — Л., 1978.
 Побойнин И. Торопецкая старина: Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен до конца XVII века. — 1902.
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелЭн, 2006. — С. 281.
 
 
 Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.; Маст. А. А. Глекаў. — Мн.; БелЭн, 2001.
 Ромодановская В. А. Геннадиевская библия 1499 г. и Супрасльский сборник Матфея Десятого: Маргиналии как источник для определения латинского оригинала // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте / Ответ. ред. академик Н. Н. Покровский. — Новосибирск: Наука, 2008. — С. 194—211.

См. также 
 Переводы Библии на белорусский язык

Переводы Библии
Рукописи Библии